Stockem ist der Name folgender Orte:

 Stockem (Eifelkreis Bitburg-Prüm), Ortsgemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Stockem (Niederkassel), Stadtteil von Niederkassel im Rhein-Sieg-Kreis, Deutschland
 Stockem (Arlon), Stadtteil von Arlon, Belgien
 Stockem (Eupen), Stadtteil von Eupen, Belgien
 Stockem (Wintger), Ortsteil der Gemeinde Wintger, Luxemburg

Ferner:

 Gut Stockem (Breinig), mittelalterliche Wasserburg in Stolberg-Breinig, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen